Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Sander Groen che hanno battuto in finale James Holmes e Andrew Painter 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Sander Groen (Campioni)
 Chris Haggard /  Paul Rosner (primo turno)

 Neville Godwin /  Tuomas Ketola (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Devin Bowen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1998